In der Psychiatrie ist Pansexualität nach Otto F. Kernberg ein diagnostisches Symptom bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung.

Merkmale 
In diesem Zusammenhang ist die Pan-Sexualität gekennzeichnet durch das „gleichzeitige Bestehen mehrerer perverser Züge“ oder durch eine totale Hemmung im tatsächlichen Sexualverhalten und den Einsatz mehrerer perverser Phantasien zur Selbstbefriedigung.

Weitergehende Bedeutung 
In der Neurologie wird der Begriff auch für ein vorhandenes sexuelles Interesse, das auch auf Tiere und Objekte gerichtet ist, verwendet. Sie kann beispielsweise nach beidseitiger vorderer Temporallappen-Läsion (Klüver-Bucy-Syndrom) entstehen.

Einzelnachweise 

Krankheitsbild in der Psychiatrie
Sexualpräferenz